Jagnjilo est un toponyme qui peut désigner :
Jagnjilo, une localité de Serbie située dans la municipalité de  Mladenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Jagnjilo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.